Almenara pode ser:

Almenara - município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Microrregião de Almenara - uma das microrregiões do estado brasileiro de Minas Gerais.

Almenara (Espanha) - município da província de Castellón, Comunidade Valenciana.
Almenara (bairro) - bairro da cidade espanhola de Madri.
Almenara de Adaja - município da província de Valladolid, Castela e Leão.
Almenara de Tormes - município da província de Salamanca, Castela e Leão.
Puebla de Almenara - município da província de Cuenca, Castela-Mancha.

Miscelânea
Almenara (fogo) - sinal de fogo